Сборная Боснии и Герцеговины по футболу представляет страну в международных футбольных соревнованиях с 1995 года. Футбольный союз Боснии и Герцеговины был основан в 1992 году и через четыре года стал членом Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА). Свой первый официальный международный матч команда провела 30 ноября 1995 года, в котором потерпела поражение от сборной Албании со счётом 0:2. В 1998 году Босния и Герцеговина присоединилась и к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По состоянию на апрель 2022 года сборная Боснии и Герцеговины провела 239 международных матчей, выиграв 90, сыграв вничью 56 и проиграв 93. С Грецией боснийцы провели наибольшее количество матчей, чем с какой-либо другой национальной командой, уступив в 5 из 11 игр против неё. С 1996 года сборная принимает участие в квалификационных турнирах чемпионатов мира, а с 1998 — чемпионатов Европы. За всю свою историю Босния и Герцеговина прошла квалификацию лишь однажды — на Чемпионат мира 2014, где она выбыла на групповом этапе, заняв третье место в группе.

По состоянию на октябрь 2022 года наибольшее количество матчей (126) за сборную Боснии и Герцеговины провёл Эдин Джеко. Он дебютировал на международной арене 2 июня 2007 года в матче отборочного турнира Чемпионата Европы 2008 против Турции (3:2), где на 45-й минуте сравнял счёт, и продолжает выступать за национальную команду и по сей день. Джеко также является и лучшим бомбардиром сборной Боснии и Герцеговины с 64 забитыми голами.

В данном списке перечислены все футболисты сборной Боснии и Герцеговины, проведшие хотя бы один матч за национальную команду. По каждому из них представлена следующая информация: имя и фамилия на боснийском языке, годы жизни, количество матчей и игр за сборную, даты первых и последних матчей в составе команды Боснии и Герцеговины. В примечаниях даны ссылки на источники информации по каждому игроку. Футболисты перечислены в порядке дебюта за сборную Боснии и Герцеговины, доступна сортировка игроков по количеству матчей и голов за команду (осуществляется с помощью нажатия на соответствующие стрелки в шапке таблицы).

Список обновлен 21 октября 2022 года. Последний матч: 26 сентября 2022, Румыния — Босния и Герцеговина 4:1

Список игроков

Примечания

Ссылки 
 

Босния и Герцеговина